Vladimir Evgenievitch Morozov (en russe : Владимир Евгеньевич Морозов) est un patineur artistique russe né le  à Potsdam en Allemagne. 

Avec sa partenaire Evgenia Tarasova, ils sont vice-champions du monde juniors 2014. Il fait ses débuts chez les seniors lors de la saison suivante. 

Le couple obtient ses premiers résultats avec deux podiums en Grand Prix puis avec une première médaille en grand championnat, le bronze aux Championnats d'Europe de Stockholm.

En 2018, il est vice-champion olympique lors de l'épreuve par équipes, puis le , il devient vice-champion olympique avec sa partenaire Evgenia Tarasova lors de l'épreuve par couples.

Biographie

Carrière sportive

Palmarès 
Avec sa partenaire Evgenia Tarasova

Notes et références

Liens externes 
 

Patineur artistique russe
Patineur artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 2018
Médaillé aux Jeux olympiques d'hiver de 2018
Récipiendaire de la médaille de l'ordre du Mérite pour la Patrie, 1re classe
Médaillé d'argent olympique de la délégation des athlètes olympiques de Russie
Naissance à Potsdam
Naissance en novembre 1992